Заліна Юріївна Лалієва () — міністр юстиції частково визнаної Південної Осетії з 25 травня 2017 року.

Біографія 
Народилася в сім'ї військовослужбовця 2 грудня 1967 року в Цхінвалі. У 1985 році з відзнакою закінчила Цхінвальську середню школу №2. Того ж року вступила на філологічний факультет Північно-Осетинського державного університету.

У 1986 році перевелася в Південно-осетинський педагогічний інститут (нині ПОДУ) на факультет російської мови, літератури та історії, закінчила його в 1990 році. У 1990-2005 роках працювала викладачем російської мови, літератури та історії в одній зі шкіл Цхінвалі.

У 2000 році Лалієва закінчила з відзнакою юридичний факультет ЮОГУ, в 2005 році була прийнята на посаду юрист-консультанта в Торгово-промислову палату частково визнаної Республіки Південна Осетія. Також працювала на посаді юрист-консультанта Комітету із законодавства, законності та місцевого самоврядування Парламенту Південної Осетії.

25 травня 2017 року була міністром юстиції після того як колишній уряд подав у відставку після підбиття підсумків президентських виборів.

Заміжня. Має двох доньок.

Примітки 

Міністри юстиції
Уродженці Цхінвалі
Політики Південної Осетії